

Sigle 
 Forze Armate Ribelli – guerriglieri del Guatemala operativi dal 1961 al 1996.
 Forze Armate Rivoluzionarie cubane
 Forces Armées Rwandaises, l'esercito del Ruanda
 Fascio d'azione rivoluzionaria, movimento creato da Benito Mussolini nel 1914, sciolto nel 1915
 Fasci di azione rivoluzionaria  – gruppo eversivo italiano neofascista attivo alla fine degli anni quaranta

Codici 
 FAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hector, Fargo (Dakota del Nord), Stati Uniti

Musica 
 Far – gruppo musicale statunitense
 Far – album di Regina Spektor del 2009
 Far – album di Ben Frost del 2013
 Far – album di Buckethead del 2017